Cette appellation est utilisée pour :
 Vieux Fort, une localité de Sainte-Lucie aux Anitlles ;
 Vieux-Fort, une commune française, située dans le département de la Guadeloupe à la pointe sud de Basse-Terre ; 
 Vieux Fort ou Alte Feste, une ancienne forteresse devenue un musée à Windhoek, en Namibie ;
 Vieux Fort, une forteresse située dans la ville de Corfou.